Мирандиљас има више значења:

 Мирандиљас (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мирандиљас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мирандиљас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мирандиљас (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику